Żelazo ist ein polnischer Ortsname:
 in der Woiwodschaft Lodsch:
 Żelazo (Galewice)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Żelazo (Smołdzino) (Selesen, Kreis Stolp/Pommern)

Siehe auch:
Żelazowa Wola, Żelazowice